Clash Mini es un juego de estrategia para los dispositivos  iOS y Android que se puede jugar multijugador contra otro oponente o en un jugador tú solo. El juego está en fase beta desde el día 8 de noviembre y actualmente sigue en desarrollo por la compañía Supercell. El juego es una fusión entre los juegos, Clash Royale y Clash of Clans solo que esta vez en miniatura y en una vista 3D. La beta solo está disponible en los siguientes países: Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Canadá,Singapur, Sri Lanka, Chile, Filipinas y Hong Kong. Al estar en beta, los países ya mencionados pueden jugarlo antes del global y así la empresa podrá corregir errores y mejorar el juego.

Historia del desarrollo 

A finales de 2020, Supercell había dado algunas pistas muy escondidas (principalmente en las animaciones de otros juegos) sobre posibles nuevos lanzamientos que llegarían para el año siguiente, pero nada fue confirmado ni es oficial. A finales de marzo de 2021, se comenzaron a realizar filtraciones, sobre posibles títulos que estaría desarrollando Supercell de forma secreta.

El juego fue anunciado el 9 de noviembre de 2021 en fase beta. En el tráiler se puede ver a las tropas del universo de Clash jugando con una figuras de ellos en miniatura (aunque se piensa que se anunció en secreto desde 2017 en la animación Bye Constructor porque se ve al montapuercos destrozando la maqueta del constructor con una figura en miniatura de él mismo) como una especie de ajedrez. También se aprecia a ver al Rey Bárbaro y unas tropas desconocidas.

Trofeos 

Los trofeos son un conteo de las estadísticas del jugador. Se consiguen únicamente en los modos competitivos al ganar una partida o al perder se consiguen menos dependiendo si estás en una liga más baja, también pueden quitarte trofeos al perder si estás en una liga más alta.

Camino de Trofeos 

Los trofeos que el jugador consigue se van acumulando en su perfil. La cantidad de trofeos que posea le permitirá desbloquear recompensas en el camino de trofeos. A medida que se consigan más trofeos las recompensas aumentan y es cada vez más difícil. La última recompensa en el camino de trofeos es un aspecto exclusivo de un héroe, cabe aclarar que las recompensas por temporadas cambian. Las recompensas que se incluyen dentro del camino de trofeos son: Oro (de 500 a 1000) Gemas (de 40 a 100) Monedas de Cristal (de 40 a 100) y aspectos exclusivos (nuevos, del pase o por gemas)

Ligas 

Hay distintos niveles de liga, dependiendo de la cantidad de trofeos que tengas, en diferentes ligas se pueden desbloquear diferentes tableros, al final de cada temporada, te darán una recompensa (monedas de cristal y gemas) dependiendo de la liga que estés y te bajarán a una liga menor a partir de oro II, a continuación se mostrará una tabla sobre de entre cuántos trofeos se necesitan para estar en cada liga y a que liga te resetean al finalizar la temporada:

Tableros

Templo Curativo 

Mantiene a un "Héroe", "Mini" durante más tiempo en el campo de batalla, gracias a la "Estrella Curativa", se desbloquea en "Plata III"

Estrella Curativa 

La unidad que se coloque aquí recuperará 2 puntos de vida cada segundo

Electrovalle 

En el "Electrovalle" todo se centra en las "Superhabilidades" gracias al "Supercargador", se desbloquea en "Plata III"

Supercargador 

La unidad que se coloque aquí recibirá 2 puntos de energía al comienzo de la batalla

Gran Comedor 

Dónde come uno comen dos, gracias al gran poder del "espejo mágico", duplica las unidades, se desbloquea en "Oro III"

Espejo Mágico 

La tropa que se coloque en la casilla será duplicada, creando un clon con el 20 % de vida que tenga el mini puesto en la casilla.

Naufragio 

Lanza a los minis al otro lado del tablero con la "caracola propulsadora", se desbloquea en "Oro III"

Caracola Propulsadora 

Lanza a una unidad al lado contrario del tablero

Inframundo 

Desciende al inframundo y usa el "frasco de almas" para resurgir de las profundidades y hacerte con la victoria, se desbloquea en "Oro III"

Frasco de Almas 

Revive al mini derrotado con 6 puntos de vida

Monedas del juego

Monedas de cristal 

Las monedas de cristal son una clase de moneda especial dentro del juego. Sirven para comprar aspectos por monedas de cristal, exclusivos dentro de la tienda, se consiguen en el "mini pass" o haciendo misiones exclusivas, antes para jugar una partida, tenías que gastar esta moneda, y te la devolvían al tener una racha de 3 o más victorias (además de 3 trofeos extras) y te daban 5 monedas gratis cada 24 horas en la tienda o lo podías comprar hasta 5 veces por día por 150 de oro o 15 gemas, pero esto después lo cambiaron, lo puedes conseguir al tener "figuritas" de minis, con todos los minis maxeados, en el cambio de estrellas (dandote de 60 a 180 puntos) o al estar en el top 1000 de la clasificación (dandote 50) o 100 (aumentando 50) o por cada puesto dentro del top 10 (dandote 20 por ranking).

Oro 

Es un tipo de moneda que hay en otros juegos de Supercell como Clash Royale o Clash of Clans que se pueden conseguir al comenzar (dandote 1000 de oro), en misiones (dandonte de 30 a 250 de oro), en misiones semanales (dandote de 250 a 1000 de oro) al subir un nivel (dandote de 100 a 1000 de oro), en el "mini pass" (dándonte de 250 a 1000 de oro), en el cambio de estrellas (dandote de 4000 a 12000 de oro), venciendo al "gólem de lava" (dándote de 250 a 1000 de oro) o comprándolo por gemas (240 de oro por 30 gemas, 8000 de oro por 650 gemas o 25000 de oro por 1600 gemas) tiene 3 usos diferentes:

 Comprar estrellas para mejorar los minis por 250 monedas de oro (o también comprar la oferta de 20 estrellas por 800 monedas de oro).
 Comprar fragmentos de corona.
 Comprar cajas divertidas.

Gemas 

Las gemas son otro tipo de monedas que también están en otros juegos de supercell. Las gemas solo se pueden conseguir ya sea por subir de nivel de experiencia (de 10 a 20 gemas por nivel), al comenzar (100 gemas), al completar una misión (de 10 a 20 gemas), al estar en una liga (de 10 a 200 gemas por liga)  venciendo al "gólem de lava" (de 3 a 6 gemas) o comprándolo con dinero real (desde 40 gemas hasta 2500 gemas), tiene 2 usos diferentes:
            
 Comprar aspectos en la tienda
 Comprar Fragmentos de corona en la tienda (200 gemas 5 fragmentos de corona para mejorar de nivel 10 a nivel 15, 100 gemas 10 fragmentos de corona para mejorar de nivel 6 a nivel 9 y 100 gemas 20 fragmentos de corona para mejorar de nivel 1 a 5).

Elixir 

Es como una especie de moneda en el juego, que te permite poder jugar las partidas en el juego, al gastarlos en poner minis en el tablero o en mejorarlos (si tienen por lo menos 1 estrella) te dan 6 al comenzar la partida y en las 4 rondas siguientes, también te dan 6, acumulando así 30 de elixir en toda la partida, y 20 de elixir en el inventario. Pero, puedes tener más elixir con el artilugio "Recolector de elixir" que te ofrece 1 de elixir cada 5 segundos, que puede darte (por alguna razón) 8 de elixir extra, que en las 5 rondas esto sería un total de:62 de elixir.

Próximamente incluiré los fragmentos de héroe y estrellas solo esperen porfavor

Misiones 

Hay 4 tipos de misiones, las "misiones diarias" que se renuevan cada 24 horas, dónde hay 6 misiones cada día y 1 se puede por día se puede cambiar, las "misiones semanales" que se renuevan cada 7 días, dónde hay 5 misiones cada semana y 1 se puede cambiar por semana, las "minis misiones" de ganar partidas con los diferentes "minis" (primero ganar 1 partida, después ganar 3 y luego 5) y de ganar partidas con los diferentes "héroes" (primero 5, luego 10 y después 20) las misiones te dan como recompensa "minis", "héroes", oro (entre 10 a 100) y zanahorias doradas que sirven para alimentar al caballo, que al alimentarlo con 3 zanahorias doradas, sirve para aumentar el progreso, aumentando el nivel de marcas en el "mini pass" y también están las "misiones exclusivas" que con ellas se pueden conseguir "Monedas de cristal" y aspectos exclusivos.

Mini Pass 

Es un sistema de recompensas del juego llamado "Mini Pass". El Mini Pass es la versión del juego de un pase de batalla. Cuando los jugadores completan misiones, ganan entre una de las cosas, zanahorias que sirven para progresar a lo largo del Mini Pass. Los jugadores pueden ganar cajas de "minis" o "héroes", gemas (entre 10 a 100), monedas de cristal, monedas (entre 250 a 1000), "héroes", "minis" y aspectos. Hay dos tipos de "Mini Pass". Todos los jugadores tienen el "Mini Pass" gratuito de forma predeterminada y los jugadores pueden comprar el "Mini Pass" de pago con dinero real.

Clan 

Los clanes están formados por jugadores, pueden entrar hasta 20 jugadores, hay 4 rangos que distinguen a los jugadores y les otorga exclusividad en el clan y ciertos poderes en clan, los 4 rangos son: "miembros" (los más comunes sin ningún poder) "veteranos" (pueden expulsar a los jugadores de rango "miembro") "colideres" (son de gran ayuda del líder y pueden expulsar "miembros" o "veteranos", degradar "veteranos" a rango "miembros" y cambiar la descripción) "líder" (es el creador del clan, el que se encarga y da las órdenes del clan, tiene el poder absoluto en el clan y puede ascender o degradar a cualquiera y cambiar la descripción). También algunos clanes pueden expandirse y crear "canteras" que les pertenece a un "clan principal". La única utilidad actual del clan (además de formar amigos y chatear) es luchar en un modo exclusivo que hay en el clan, que es del "gólem de lava" que sí los vencés te da recompensas de: 5 fragmentos de héroes, 5 gemas y 250 de oro, se puede jugar cada 2 días.

Experiencia 

En el juego hay distinos "niveles de experiencia" que se consiguen al mejorar los "héroes" o al alcanzar estrellas con los "minis", te dan como recompensa oro (de 100 a 500) y gemas (de 10 a 2') y cuando vas aumentando de nivel, cada vez es más difícil y te dan mejores recompensas.

Modos de juego 

Existen varios modos de juego que el jugador puede elegir, con dos clases diferentes de modos:

Modo informal 

Son partidas amistosas en dónde no se gana ni se pierde copas, pero de igual manera se pueden hacer las misiones.

Partidas Amistosas 

Son partidas amistosas que se pueden hacer dentro del clan, dónde no se ganan ni se pierde copas, ni se gana oro, pero de igual manera sirvan para hacer las misiones

Modo competitivo 

Son partidas competitivias en dónde se pueden ganar y perder copas y sirve para poder ascender de liga.

Duelos 

Son partidas vs otro jugador al mejor de 5 partidas, dónde para ganar, se necesita ganar 3 rondas.

Contiendas 

Son como tipos "torneos" que se juegan vs otros 7 jugadores diferentes, a partidas de un duelo, dónde por cada partidas que ganes, ganas 2 copas, comienza con 2 "grupos" diferentes con 4 jugadores, dónde los 2 primeros pasan a las "semifinales" dónde luego se enfrentan contra otro jugador del otro grupo y los " jugadores que ganen en la "semifinal" pasan a la "final" para jugar la última partida vs el otro ganador de la otra semifinal, dónde el ganador, gana el "torneo"

Asaltos 

Es un modo exclusivo que hay dentro de los clanes, dónde lo pueden jugar hasta 5 personas cada día, dónde hay que luchar contra un "gólem de lava" que va mejorando poco a poco de nivel y sí lo vencés por completo, te dará como recompensa mínima 5 gemas (max 15), 250 de oro (max 750) y 5 fragmentos de héroes (max 15), a diferencia del resto de los modos, ves su ubicacíon de las tropas del rival

Minis Tropas 
Los minis (o tropas o mini tropas) son las figuras que se usan para luchar. Al igual que en Clash Royale, estas tienen un coste de elixir. Cada uno tiene una habilidad distinta. Debajo de sus altares, tienen estrellas, que sirven para mejorar la tropa. Las estrellas desbloquean más habilidades y solo hay un máximo de 3. Las habilidades se desbloquean al tener más figuras del misma tropa o mini tropa, o sea si tienes un duplicado de la fisma figura, se pueden obtener por medio de la tienda o en cofres que se pueden obtener por medio del "Pass Mini".

Minis Héroes 
También existen héroes en Clash Mini y solo puedes llevarte un héroe. Son más poderosas que todas tropas. Un ejemplo sería el Rey Bárbaro, que su habilidad es crear un área en el que las tropas se vuelven más fuertes e incrementa su daño.

Actualmente hay 8 héroes. A continuación se mostrará una tabla en la que incluye todas las tropas y héroes:

Artilugios 

Los artilugios son una nueva clase de unidad que se desbloquean en el camino de trofeos, a diferencia de las mini tropas no se pueden mejorar y cada una tiene una habilidad distinta. Al principio de la partida nos darán 3 Artilugios a elección tanto a ti como el rival, y podemos colocarlas en el tablero cuando mejoremos varios minis. Hasta el momento, hay 10 pero se piensa agregar más en un futuro.

A continuación una lista de los artilugios y sus definiciones:

Recolector de elixir 

El Recolector De Elixir (proveniente De las tierras de Clash of clans y Clash royale) te otorga 1 gota de elixir cada 5 segundos.

(Vida:16).      (Mejoras Necesarias:2).

Gancho Vivaracho 

El Gancho Vivaracho golpea a una unidad relativamente cerca de él y lo empuja, aturde y le inflige 1 punto de daño.

(Vida:24).      (Mejoras necesarias:2).

Caldero de fuego 

El caldero de fuego invoca después de 7 segundos a un nuevo mini llamado "Caballero De Fuego", este mini tiene 26 puntos de vida y además camina y golpea. El primer golpe le inflige a los enemigos 10 puntos de daño, el segundo golpe inflige 8 puntos de daño, el tercer golpe inflige 6 puntos de daño, el cuarto golpe inflige 4 puntos de daño y el quinto golpe inflige 2 puntos de daño y los otros golpes siguen inflingiendo 2 puntos de daño.

(Vida:15).      (Mejoras Necesarias:2).

Recepción 

En la Google Play tiene una recepción de 4,7 sobre 5, y a la fecha de día de hoy, tiene más de  críticas.En la App Store tiene una media de 4,5 sobre 5 y tiene más de 2000 críticas.

Referencias 

Videojuegos de Supercell
Videojuegos para Android
Videojuegos para iOS